|-
| 19901 - || 2191 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19902 - || 3420 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19903 - || 3464 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19904 - || 3487 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19905 - || 4086 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19906 - || 4138 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19907 - || 4220 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19908 - || 4324 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19909 - || 4326 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19910 - || 5078 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19911 - || 1933 FK || 26 martie 1933 ||  || 
|-
| 19912 Aurapenenta ||  || 14 septembrie 1955 ||  || 
|-
| 19913 Aigyptios ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19914 Klagenfurt ||  || 27 octombrie 1973 ||  || F. Börngen
|-
| 19915 Bochkarev ||  || 14 septembrie 1974 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 19916 Donbass ||  || 26 august 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 19917 - ||  || 12 martie 1977 ||  || , 
|-
| 19918 - || 1977 PB || 6 august 1977 ||  || 
|-
| 19919 Pogorelov ||  || 8 octombrie 1977 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 19920 - || 1978 NF || 10 iulie 1978 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 19921 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19922 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19923 - ||  || 6 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19924 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 19925 - ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 19926 || 1979 YQ || 17 decembrie 1979 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 19927 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 19928 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19929 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19930 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19931 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19932 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19933 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19934 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19935 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19936 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19937 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19938 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19939 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19940 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19941 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19942 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19943 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19944 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19945 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19946 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19947 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19948 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19949 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19950 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19951 - ||  || 20 octombrie 1982 || Kitt Peak || 
|-
| 19952 Ashkinazi ||  || 20 octombrie 1982 ||  || 
|-
| 19953 - ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 19954 - ||  || 14 noiembrie 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 19955 Hollý ||  || 28 noiembrie 1984 ||  || 
|-
| 19956 - ||  || 17 august 1985 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 19957 - ||  || 24 august 1985 ||  || 
|-
| 19958 ||  || 11 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19959 - ||  || 17 octombrie 1985 ||  || 
|-
| 19960 ||  || 3 februarie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19961 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19962 Martynenko ||  || 7 septembrie 1986 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 19963 - || 1986 TR || 4 octombrie 1986 ||  || 
|-
| 19964 - ||  || 25 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19965 ||  || 14 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19966 - ||  || 25 septembrie 1987 ||  || 
|-
| 19967 ||  || 16 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19968 - ||  || 19 martie 1988 || La Silla || 
|-
| 19969 Davidfreedman || 1988 PR || 11 august 1988 || Siding Spring || 
|-
| 19970 Johannpeter ||  || 8 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 19971 ||  || 3 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19972 ||  || 5 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19973 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 19974 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19975 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19976 - || 1989 TD || 4 octombrie 1989 || Chions || 
|-
| 19977 - || 1989 TQ || 7 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 19978 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19979 - || 1989 VJ || 2 noiembrie 1989 ||  || , 
|-
| 19980 Barrysimon ||  || 22 noiembrie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 19981 Bialystock ||  || 29 decembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 19982 Barbaradoore || 1990 BJ || 22 ianuarie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 19983 - || 1990 DW || 18 februarie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 19984 - ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19985 - || 1990 GD || 15 aprilie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19986 || 1990 KD || 20 mai 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 19987 ||  || 28 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 19988 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 19989 ||  || 15 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19990 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19991 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19992 Schönbein ||  || 10 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 19993 Gunterseeber ||  || 10 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 19994 Tresini ||  || 13 octombrie 1990 ||  || , 
|-
| 19995 - ||  || 12 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19996 - || 1990 WZ || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19997 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19998 Binoche ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19999 Depardieu ||  || 18 ianuarie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
|  ||  || 28 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-